El término Richmond proviene de la ciudad Richmond (Yorkshire del Norte) en Inglaterra. Otros artículos con el mismo nombre son:

Lugares

Alemania 

 Palacio de Richmond (Alemania), residencia en Brunswick construida en el .

Argentina 

 Confitería Richmond, tradicional café de la ciudad de Buenos Aires.
 Laboratorios Richmond, empresa farmacéutica con sede central en Buenos Aires.

Australia 

 Richmond (Nueva Gales del Sur), ciudad cerca de Sídney.
 Richmond (Queensland), localidad rural en el oeste de Queensland.
 Richmond (Tasmania), pequeña localidad a 25 km de Hobart.

Canadá 

 Richmond (Columbia Británica), ciudad de la provincia de Columbia Británica.
 Óvalo Olímpico de Richmond, estadio polideportivo ubicado en esa ciudad.
 Richmond (Ontario), suburbio de la capital canadiense de Ottawa.
 Richmond (Quebec), ciudad de la provincia de Quebec.

Estados Unidos 

 Richmond (California), ciudad del condado de Contra Costa.
 Estación Richmond, estación de las redes de transporte ferroviario BART y Amtrak, ubicada en esa ciudad.
 Richmond (Illinois), ciudad del condado de McHenry.
 Richmond (Indiana), ciudad del centro de Indiana.
 Richmond (Kansas), ciudad del condado de Franklin.
 Richmond (Kentucky), sexta ciudad en número de habitantes de Kentucky.
 Richmond (Luisiana), ciudad de la parroquia de Madison.
 Richmond (Maine), ciudad del condado de Sagadahoc.
 Richmond (Massachusetts), ciudad del condado de Berkshire.
 Richmond (Míchigan), ciudad del estado de Míchigan.
 Richmond (Minnesota), ciudad del condado de Stearns.
 Richmond (Misuri), ciudad del condado de Ray.
 Richmond (Nuevo Hampshire), ciudad del condado de Cheshire.
 Richmond (Nueva York), ciudad en el condado de Ontario.
 Richmond (Ohio), ciudad del condado de Jefferson.
 Richmond (Oregón), área no incorporada ubicada en el condado de Wheeler.
 Richmond (Rhode Island), ciudad del condado de Washington.
 Richmond (Texas), capital del condado de Fort Bend.
 Richmond (Utah), ciudad del condado de Cache.
 Richmond (Vermont), ciudad del condado de Chittenden.
 Richmond (Virginia), capital del Estado de Virginia.
 Aeropuerto Internacional de Richmond, aeropuerto público de uso civil y militar.
 Diócesis de Richmond, circunscripción eclesiástica católica, con sede en esa ciudad.
 Richmond International Raceway, circuito de carreras situado en esa ciudad.
 Richmond Kickers, club de fútbol, uno de los doce equipos participantes de la USL League One. 
 Universidad de Richmond, universidad privada ubicada en esa ciudad.
 Richmond Spiders, equipo deportivo de la Universidad de Richmond.
 Richmond Heights (Ohio), ciudad del condado de Cuyahoga.
 Richmond Heights (Misuri), ciudad del condado de San Luis.

Jamaica 

 Richmond (Jamaica), ciudad de la parroquia de Saint Mary.

Nueva Zelanda 

 Richmond (Nueva Zelanda), ciudad en la Isla Sur.
 Bosques templados de Richmond, ecorregión al norte de la Isla Sur.
 Richmond (Canterbury), suburbio en Christchurch.

Reino Unido 

 Richmond (Yorkshire del Norte), la ciudad original de este nombre.
 Richmondshire, distrito no metropolitano del condado de Yorkshire del Norte.
 Richmond upon Thames, uno de los municipios del Gran Londres.
 Richmond (Londres), principal localidad suburbana de Richmond upon Thames.
 Museo de Richmond, museo independiente y organización benéfica registrada.
 Palacio de Richmond, antigua residencia real inglesa a orillas del río Támesis.
 Parque de Richmond, uno de los Parques Reales de Londres.
 Puente de Richmond, puente del  declarado monumento histórico.
 Richmond (Yorkshire del Sur), suburbio del condado de Yorkshire del Sur.

Sudáfrica 

 Richmond (Cabo del Norte), pequeña localidad en la provincia de Cabo del Norte.
 Richmond (KwaZulu-Natal), pequeña localidad en la provincia de KwaZulu-Natal.

Personas 

 Ducado de Richmond, título aristocrático de la nobleza de Inglaterra, ostentado por varias personas a través de los siglos.
 George Richmond (1809-1896), pintor inglés.
 Henry Richmond Droop (1832-1884), matemático inglés. 
 William Blake Richmond (1842-1921), pintor y decorador inglés.
 John Lee Richmond (1857-1929), jugador estadounidense de béisbol.
 Mary Richmond (1861-1928), escritora estadounidense, pionera en el trabajo social.
 Dorothy Kate Richmond (1861-1935), pintora neozelandesa. 
 Charles Wallace Richmond (1868-1932), ornitólogo estadounidense.
 Richmond Landon (1898-1971), atleta estadounidense, campeón olímpico de salto de altura.
 Richmond Barthé (1901-1989), escultor estadounidense.
 Joan Margaret Richmond (1905-1999), pilota australiana, pionera del automovilismo.
 Kane Richmond (1906-1973), actor estadounidense. 
 Kenneth Richmond Andrews (1916-2005), académico estadounidense. 
 Phyllis Richmond (1921-1997), bibliotecaria estadounidense. 
 Kenneth Richmond (1926-2006), deportista británico de lucha libre. 
 Carolyn Richmond (1938), crítica literaria y escritora estadounidense. 
 Fritz Richmond (1939-2005), músico estadounidense.
 William Richmond (1941-2010), físico escocés.
 Fiona Richmond (1945), modelo de glamur y actriz inglesa.
 Geraldine Lee Richmond (1953), química y farmacéutica estadounidense.
 Tim Richmond (1955-1989), piloto de automovilismo estadounidense.
 Branscombe Richmond (1955), actor estadounidense.
 Jeff Richmond (1960), compositor estadounidense.
 Mike Richmond (1964), jugador estadounidense de baloncesto.
 Mitch Richmond (1965), jugador estadounidense de baloncesto.
 Cedric Richmond (1973), abogado y político estadounidense, actual asesor presidencial.
 Deon Richmond (1978), actor estadounidense.
 Richmond Boakye (1993), futbolista ghanés.

Véase también 
, varios condados.
, varias localidades. 
, varias localidades.